Echinochondrium är ett släkte av svampar. Echinochondrium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Echinochondrium